Niemcy:
 Selchenbach – gmina w kraju związkowym Nadrennia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Selchenbach – rzeka, dopływ Oster